Плутарко Елијас Каљес има више значења:

 Плутарко Елијас Каљес
 Плутарко Елијас Каљес (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Плутарко Елијас Каљес (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Плутарко Елијас Каљес, Ел Фаро (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Плутарко Елијас Каљес (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Плутарко Елијас Каљес, Сантијаго (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Плутарко Елијас Каљес, Копандаро (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Плутарко Елијас Каљес, Ла И Гријега (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Плутарко Елијас Каљес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Плутарко Елијас Каљес, Мексико Дос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Плутарко Елијас Каљес (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Плутарко Елијас Каљес (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Плутарко Елијас Каљес, Кура Уесо (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Плутарко Елијас Каљес, Ла Махава (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Плутарко Елијас Каљес, Хоја дел Магеј (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Плутарко Елијас Каљес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику